Nicolae Bălcescu 19. századi román történész, író, forradalmár.

Róla elnevezett települések:
 Alsóköves, Arad megye
 Ferdinándújfalu, Bákó megye
 Nicolae Bălcescu, település Botoșani megyében
 Nicolae Bălcescu, község Călărași megyében
 Nicolae Bălcescu (Constanța megye)
 Nicolae Bălcescu, település Tulcea megyében
 Nicolae Bălcescu (Vâlcea megye)

Róla elnevezett utcák:
 Disznódi utca, Nagyszeben (románul Str. Nicolae Bălcescu)
 Fekete utca, Brassó (románul Str. Nicolae Bălcescu)